India
 Thirupuvanam – città del distretto di Sivaganga, Tamil Nadu
 Thirupuvanam – città del distretto di Thanjavur, Tamil Nadu